Baronnet peut faire référence à :

Un baronnet, un titre de noblesse britannique, d'un rang intermédiaire entre chevalier et pair,
Baronnet Burrard (1769-1965, 1807-1870), deux titres spécifiques de baronnets,
Baronnet Rawlinson (1891- ), un titre de baronnet spécifique.

Personnalités 
Philippe Baronnet un acteur français.
Xavier Baronnet (1927-2012), un évêque français.

Homonymie de patronyme